Karwowo (Sochaczew) – dzielnica Sochaczewa

6 miejscowości w Polsce: 
 Karwowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Sochaczew 
 Karwowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Radziłów 
 Karwowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Rajgród 
 Karwowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Stawiski 
 Karwowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. polickim, w gminie Kołbaskowo 
 Karwowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Łobez

 Karwowo – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Łobez

Zobacz też: Karwowo Duchowne, Karwowo-Podgórne, Karwowo-Wszebory, Karwów